Salehi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Akbar Salehi (* 1949), iranischer Politiker und Hochschullehrer
 Toomaj Salehi (* 1990), iranischer Rapper